Krunýřovky (Euphausiacea Dana, 1852) jsou řád z třídy rakovců. Zástupci řádu tvoří převážnou část krilu ve všech světových oceánech.

Popis 
Krunýřovky mají chitinový exoskelet, který je členěn na tři tagmata: cephalon, pereion a pleon. V přední části jsou uloženy dvě složené oči na stopkách. U většiny druhů je vnější krunýř průhledný. Velikost dospělých krunýřovek se pohybuje od 1 do 2 centimetrů, ale některé druhy dosahují velikosti 6 až 15 centimetrů. Největší zástupce řádu je batypelagický druh Thysanopoda spinicauda. Od jiných druhů korýšů jsou rozpoznatelní z vnějšku viditelnými žábrami. S výjimkou jednoho druhu monotypické čeledi Bentheuphausiidae jsou krunýřovky schopny bioluminiscence.

Rody 
 Euphausiidae Dana, 1852
 Euphausia Dana, 1852 – krunýřovka
 Meganyctiphanes Holt & W. M. Tattersall, 1905 – světélkovec
 Nematobrachion Calman, 1905
 Nematoscelis G. O. Sars, 1883
 Nyctiphanes G. O. Sars, 1883
 Pseudeuphausia Hansen, 1910
 Stylocheiron G. O. Sars, 1883
 Tessarabrachion Hansen, 1911
 Thysanoessa Brandt, 1851
 Thysanopoda Latreille, 1831
 Bentheuphausiidae Colosi, 1917
 Bentheuphausia amblyops G. O. Sars, 1883

Fylogeneze 
Fylogeneze získaná z morfologických údajů, (♠) názvy prvně použité v Maas (2001), (♣) pravděpodobně parafyletický taxon díky Nematobrachion v Maas (2001). (♦) klady lišící se od pojetí Casanovy (1984), kde Pseudoeuphausia je sesterskou skupinou rodu Nyctiphanes, Euphausia je sesterskou skupinou rodu Thysanopoda a Nematobrachion je sesterskou skupinou rodu Stylocheiron.

Význam 
Krunýřovky tvoří významnou část potravního řetězce ve světovém oceánu. Krunýřovka krillová (Euphausia superba) je nejhojnějším druhem antarktického krilu, světélkovec atlantský (Meganyctiphanes norvegica) je silně zastoupený v krilu severního Atlantiku a krunýřovka Euphausia pacifica pak v severním Tichém oceánu.

Odkazy

Reference

Související články 
 kril
 krunýřovka krillová
 světélkovec atlantský
 Thysanoessa inermis
 Thysanoessa longicaudata

Externí odkazy